Ed Jucker – allenatore di pallacanestro statunitense
 Fritz Jucker – calciatore francese naturalizzato svizzero
 Riccardo Jucker – imprenditore e collezionista d'arte italiano
 Ulrich Jucker – ex slittinista svizzero